In 2004 werd het 103de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 21 januari tot 18 april. De clubs werden verdeeld over drie groepen, waarvan de top twee en de twee beste derdes zich kwalificeerden voor de kwartfinale. De overige teams speelden een degradatietoernooi. Corinthians werd kampioen.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Oeste verloor 12 punten omdat het 4 niet-speelgerechtigde spelers opstelde.

Knock-outfase
In geval van gelijkspel ging degene door die het beste presteerde in de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista